Hont, une commune de Hongrie (Nógrád).
 Le comitat de Hont, territoire à cheval sur la slovaquie et la Hongrie.
 Ancien nom de la Westerschelde.